ZAK steht für:

 Kommission für Zulassung und Aufsicht, Gremium der Landesmedienanstalten
 Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale, zentrale Einrichtung am Karlsruher Institut für Technologie 
 ZAK (Politmagazin), Politmagazin des Westdeutschen Rundfunks
 Zak – Zivilrecht aktuell, juristische Fachzeitschrift in Österreich
 Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Zentraler Artikelkatalog der Volkswirtschaft der DDR, Katalog, der jedem Erzeugnis der DDR eine Kennnummer zuordnete
 Zirkus- und Artistikzentrum Köln
 Zollern-Alb-Kurier, Zeitungsverlag 
 Zollernalbkreis, Landkreis in Baden-Württemberg

Zak, Žák, Žak oder Żak ist der Familienname folgender Personen:
 Alphons Žák (1868–1931), österreichischer Ordenspriester und Historiker
 Eduard Zak (1906–1979), österreichischer Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker
 Eugeniusz Zak (1884–1926), polnischer Maler in Paris
 Franz Žak (1917–2004), österreichischer römisch-katholischer Bischof
 Heinz Zak (* 1958), österreichischer Kletterer und Fotograf
 Jaromír Žák (* 1942), tschechoslowakischer Politiker, KP-Mitglied, Parlamentsabgeordneter und Minister
 Jaroslav Žák (1906–1960), tschechischer Autor
 Jiří Žák (1917–1986), tschechoslowakischer Journalist
 Johann Zak (1903–1944), österreichischer Feuerwehrmann und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Joshua Zak (* 1929), israelischer Physiker
 Mark Zak (* 1959), deutscher Schauspieler
 Martin Zak (* 1972), deutscher Cartoonist
 Michal Žák (* 1991), tschechischer Biathlet
 Miloš Žák (1891–1970), tschechoslowakischer Generalmajor
 Monica Zak (* 1939), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Peter Zak (* 1965), US-amerikanischer Jazzpianist
 Robert Žák (* 1966), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Zygmunt Solorz-Żak (* 1956), polnischer Medien- und Telekommunikationsunternehmer

Siehe auch:
 Zack
 Sak

Abkürzung